Рубен Маркос (; ) — чилийский футболист, полузащитник. Участник чемпионата мира 1966 года.

Карьера 
В 1962 году Рубен Маркос начал играть за «Универсидад де Чили». Его клуб выиграл чемпионат страны, а сам футболист сыграл 24 матча и забил 11 голов. В 1963 году полузащитник забил 9 голов, а его клуб занял 2 место в чемпионате. В 1964 году забил 22 гола, установив личный рекорд результативности, и помог клубу вновь выиграть чемпионат. В 1965 году его клуб отстоял титул. Сам Маркос провёл на поле 27 матчей забил 12 голов. В составе «Универсидад де Чили» футболист принимал участие в Кубке Либертадорес в 1963 (1 гол) , 1965, 1966 (2 гола), 1968 (1 гол) , 1970 (3 гола). В 1971 году полузащитник провёл один сезон за эквадорский «Эмелек». В 1972 году футболист вернулся в Чили, где он играл «Удиверсидад де Чили» и «Палестино».

Сборная Чили 
В 1963 году футболист впервые сыграл за сборную Чили. В 1966 году нападающий забил 2 гола на чемпионате мира. В 1967 году нападающий забил 2 гола Венесуэле и Уругваю на чемпионате Южной Америки, на котором сборная Чили заняла 3 место.

Достижения 
 Чемпион Чили: 1962, 1964, 1965, 1967, 1969

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока
 Статистика на чемпионате мира

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Палестино»